Wiktor Wasylowycz Petrenko, ukr. Віктор Васильович Петренко (ur. 27 czerwca 1969 w Odessie) – ukraiński łyżwiarz figurowy startujący w konkurencji solistów. Mistrz olimpijski z Albertville (1992), brązowy medalista olimpijski z Calgary (1988) i uczestnik igrzysk olimpijskich (1994), mistrz świata (1992), trzykrotny mistrz Europy (1990, 1991, 1994) mistrz świata juniorów (1984), mistrz Związku Radzieckiego (1991) oraz mistrz Ukrainy (1994). Zakończył karierę amatorską w 1994 roku.

W lipcu 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę wziął udział propagandowej rewii łyżwiarskiej w Soczi organizowanej przez Tatjankę Nawkę, żonę rzecznika prasowego Kremla Dmitrija Pieskowa. Z tego powodu został oficjalnie wykluczony z Ukraińskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego i stracił posadę jego wiceprezydenta.

Osiągnięcia

Nagrody i odznaczenia 
 Światowa Galeria Sławy Łyżwiarstwa Figurowego – 2018

Przypisy

Bibliografia 
 

Członkowie Światowej Galerii Sławy Łyżwiarstwa Figurowego
Trenerzy łyżwiarstwa figurowego
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Ukraińscy olimpijczycy
Ukraińscy łyżwiarze figurowi
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Radzieccy medaliści olimpijscy
Radzieccy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Odessie
Urodzeni w 1969